Cesare Medail – scrittore e giornalista italiano
 Giorgio Medail – giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico italiano
 Giuseppe Francesco Médail – imprenditore e mercante italiano
 Patrizia Medail – ex sciatrice alpina italiana